Amidu Salifu (1992) – calciatore ghanese
 Latif Salifu (1990) – calciatore ghanese
 Seidu Salifu (1993) – calciatore ghanese